Pibor – rzeka w Sudanie Południowym
 Pibor – miasto w Sudanie Południowym